Учени́к:

 Ученик — учащийся в школе; также лицо, пользующееся уроками и наставлениями другого в какой-либо области знаний.
 Ученик, адепт — последователь, сторонник учения или практической деятельности кого-либо.
 «Ученик» — простейший фотоаппарат из двух картонных коробок, выпускавшийся в 1930-е годы на ленинградской фабрике «Новая школа».
 «Ученик» — крупноформатный фотоаппарат, модификация камеры «Момент», выпускался в 1952—1954 годах на ГОМЗ.
 «Ученик» — рассказ Александра Куприна.
 «Ученик» — цикл стихов Марины Цветаевой.
 «Ученик» — парусный тендер Балтийского флота Российской империи 1841 года постройки.

Фильмы 
  — французский фильм 1996 года.
  — испанский фильм 2010 года.
  — индийский фильм 2011 года.
  — финский фильм 2013 года.
 «Ученик» — российский фильм 2016 года.
  — индийский фильм 2020 года.